Deidamia : un opéra de Haendel.
 Deidamia : un genre monotypique de Sphingidae.